Крені —  село в Україні, в Козелецькому районі Чернігівської області. 
 Терелл Елвін Мак-Крені (англ. Tarell Alvin McCraney ; нар. 17 жовтня 1980(19801017), Маямі, Флорида, США) — американський сценарист та письменник.